

Nordique 
 En géographie de l'hémisphère nord, est nordique ce qui est au nord ; en Europe, on parle des pays nordiques. Voir la nordicité. 

 En génétique, le rameau nordique est un groupe de races bovines issue de Scandinavie.

 En histoire, voir la mythologie nordique.

 En anthropologie, la race nordique une des subdivisions des peuples d'Europe.

 Zec Nordique, une zone d'exploitation contrôlée (Zec) située dans le territoire non organisé du Lac-au-Brochet, dans la municipalité régionale de comté (MRC) La Haute-Côte-Nord, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Nordiques 
 Nordiques, la revue européenne vouée à l'étude des pays de l'Europe du Nord.
 Les Nordiques de Québec, ancienne équipe membre de la Ligue nationale de hockey.
 Le Nordiques Floorball Club, équipe de Floorball située dans la région de Lille.

Homonymie